

Patronyme 

 Pierre Edme Louis Pellier (1750-1827), peintre français ;
 William Pellier (1965-), écrivain et dramaturge français.

Toponyme 

 Pellier, commune française du Jura.